

Hydronymes 
La Gane est le nom d'une vingtaine de ruisseaux français qui coulent principalement dans le Limousin, parmi lesquels :
 la Gane, également appelée ruisseau d'Ozange ou Dozanne, est un ruisseau de la Corrèze, affluent de la Diège ;
 la Gane est un autre ruisseau de la Corrèze, affluent de la Dordogne ;
 le ruisseau de la Gane est l'autre nom du ruisseau des Maisons, affluent de l'Ars, en Corrèze ;
 le ruisseau de la Gane est l'autre nom du Vimont, affluent de la Vézère, en Dordogne ;
 le ruisseau de la Gâne est le nom d'un tronçon du Saint-Hilaire-la-Plaine, un ruisseau du département de la Creuse, affluent de la Creuse.

Toponyme 

 Ali Gane  est un village de l'ouest du Sénégal.

Patronyme 

 Ciryl Gane, né en 1990, est un pratiquant français d'arts martiaux mixtes (MMA) ;
 Ionel Gane, né en 1971, est un footballeur roumain ;
 Laurent Gané, né en 1973, est un ancien coureur cycliste français ;
 Nicolae Gane (1838-1916), prosateur, poète et homme politique moldave, puis roumain.

Divers 
 Le gane est une langue malayo-polynésienne parlée aux Moluques, en Indonésie ;
  ;
 Mokume-gane, méthode japonaise de travail du métal ;
 Neguri Gane, un gratte-ciel espagnol.